Юлдуз — слово из ряда тюркских языков, в переводе означающее «звезда» (, , , , ). Используется в качестве имени, является или входит в состав топонимов.

Имя 
 Бахтиозина, Юлдус Вильдановна (род. 1986) — арт-фотограф, кинорежиссёр, стипендиат и спикер конференции TED.
 Усманова, Юлдуз Урайимохуновна (род. 1963) — узбекская певица.

Топоним

Китай 
 Юлдус — котловина на Тань-Шане.

Россия 
 Юлдуз — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Юлдуз — посёлок в Камышлинском районе Самарской области.
 Юлдуз — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Юлдуз — посёлок в Алькеевском районе Татарстана.
 Юлдуз — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Юлдуз — посёлок в Чистопольском районе Татарстана.

Другое 
 Йылдыз — дворец османских султанов в Стамбуле.

См. также 
 
 
 Йылдыз (значения)